Ademloos (documentaire), een documentaire over asbestvervuiling bij Etex Group (2018)
 Ademloos, een film uit 1982 met Monique van de Ven en anderen
 Ademloos (single), een single van Erik Van Neygen (1991)
 Ademloos (boek), een boek van Luc Deflo
 Ademloos (actiegroep), actiecomité rond de Oosterweelverbinding in Antwerpen.